One Life ("una vita" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 One Life – film del 2011 diretto da Michael Gunton e Martha Holmes

Letteratura 
 Una vita (One Life) – libro di Christiaan Barnard e Curtis Bill Pepper del 1969

Musica 
 ONE LIFE – singolo dei the pillows del 1997
 One Life – album di Johnny Clegg del 2006
 One Life – album di Mai Kuraki del 2008
 One Life – singolo delle No Angels del 2009, dall'album Welcome to the Dance
 One Life – traccia dell'album The Awakening di James Morrison del 2011
 One Life – singolo di Glen Vella del 2011, canzone rappresentante Malta all'Eurovision Song Contest 2011
 One Life – album di Helena Paparizou del 2014